La Souris blanche peut désigner :

Anthroponymie 
 La Souris blanche, surnom de Nancy Wake (1912-2011), figure australienne de la résistance en France.

Cinéma 
 La Souris blanche, film français de Louis Feuillade (1911) ;
 La Souris blanche (The Missing Mouse), dessin animé de Tom et Jerry (1953).

Voir aussi
 Souris blanche, race de souris domestiquée largement utilisée en laboratoire.
 Souris Blanche, lieu-dit de l'île de La Réunion.